grúň – wjęzyku słowackim słowo odpowiadające polskiemu słowu groń. Pierwotnie oznaczało wyniosły brzeg potoku lub rzeki, później przez kartografów przeniesione zostało na inne pobliskie obiekty – zwłaszcza szczyty
 Grúň – północno-zachodni grzbiet Lysca w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Grúň (989 m) – szczyt w Krywańskiej Małej Fatrze na Słowacji
 Grúň (1101 m) – szczyt w Luczańskiej Małej Fatrze na Słowacji
 Grúň (1038 m) – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji
 Grúň (1309 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji 
 Grúň (Mała Bystra, 2108 m) – szczyt w Tatrach Zachodnich na Słowacji
 Grúň (911 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji

Przypisy